Бегова́я доро́жка:
 Беговая дорожка — спортивное сооружение для занятий лёгкой атлетикой.
 Беговая дорожка — аэробный спортивный тренажёр.